Le lait concentré peut désigner :

 le lait concentré sucré ;
 le lait concentré non sucré.

Voir aussi